Příjmení Stanovský nese více různých osobností:

 Jan Stanovský z Čechtic (???–1535) – český rybníkář
 Otto Lev Stanovský (1882–1945) – český římskokatolický kněz
 Vilém Stanovský (1896–1972) – československý voják, letec a účastník odboje během první a druhé světové války

 ženská podoba s přechýlením
 Sylvie Stanovská (* 1969) – česká vysokoškolská učitelka a germanistka

Česká příjmení